В соревнованиях по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года могут принять участие 166 спортсменов, для участия в соревноваться в четырнадцати дисциплинах. Каждая страна могла быть представлена не более чем 9 мужчинами и 9 женщинами.

Правила квалификации 
Отбор на Олимпийские игры осуществляется по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 166 конькобежцев (83 мужчины и 83 женщины), выполнивших квалификационные критерии. Если по итогам отборочных стартов не наберётся достаточно спортсменов одного пола, то оставшиеся нераспределённые квоты перейдут конькобежцам другого пола. Предварительный список распределения квот будет опубликован 22 декабря 2021 года. В каждой дисциплине, НОК может быть представлен максимум тремя спортсменами, исключение составляют дисциплины на 5000 м (у женщин), 10 000 м и масс-старт, в которых могут участвовать максимум два спортсменах от одного НОК.

Спортсмены, показавшие минимальное квалификационное время с 1 июля 2021 года по 16 января 2022 года получат право быть заявленными на зимние Олимпийские игры 2022 года. Время может быть установлено на любом соревновании под эгидой ISU, а также в рамках национальных чемпионатов и официальных национальных квалификационных отборочных турниров на Игры 2022 года. Для каждой дисциплины, установлено квалификационное время.

Максимальные квоты

Квалификационные критерии

Квалификационный период
В зачёт спортсменам идут результаты, показанные соревнованиях, проходящих под эгидой ISU.

Возрастные ограничения
Для конькобежцев, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 1 июля 2006 года.

Квалифицированные страны 
22 декабря 2021 года Международный союз конькобежцев опубликовал предварительный список распределения лицензий на Игры для каждой дистанции и максимальное количество квот для каждого НОК. НОК обязаны проинформировать ISU о том, сколько квот они будут использовать до 16 января 2022 года, после чего произойдет либо изъятие, либо перераспределение квот, пока общее количество спортсменов не станет 166 человек.

Если страна смогла завоевать квоты во всех дисциплинах, то ей разрешается выставить на Игры по 9 мужчин и женщин. Для остальных НОК установлены ограничения в 8 конькобежцев каждого пола, сумевших выполнить квалификационные нормативы.

Результаты квалификации

По набранным баллам

Мужчины 
500 м
Лучшие 20 спортсменов, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

 1000 м
Лучшие 20 спортсменов, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

1500 м
Лучшие 20 спортсменов, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

5000 м и 10 000 м
Рейтинг на дистанциях 5000 м и 10 000 м суммируется. 14 лучших спортсменов, максимум 3 от НОК, получают квоту на дистанции 5000 м. 8 лучших спортсменов, максимум 2 от НОК, получают квоту на дистанцию 10 000 м (после 4 забегов).

Масс-старт
24 лучших конькобежца, максимум 2 от НОК, получают квоту в масс-старте. Следующие за ними 8 конькобежцев согласно рейтингу, являются резервистами. Во время Игр, будет доступно до 6 мест для участия в масс-старте. Но принять участие в нём смогут только те конькобежцы, которые уже пробежали хотя бы на одной дистанции на Играх 2022 года (после 3 забегов).

Женщины 
500 м
Лучшие 20 спортсменок, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

1000 м
Лучшие 20 спортсменок, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

1500 м
Лучшие 20 спортсменок, максимум 3 от НОК, получают квоту для своей страны (после 4 забегов).

3000 м и 5000 м
Рейтинг на дистанциях 3000 м и 5000 м суммируется. 14 лучших спортсменок, максимум 3 от НОК, получают квоту на дистанции 3000 м. 8 лучших спортсменок, максимум 2 от НОК, получают квоту на дистанцию 5000 м (после 4 забегов).

Женщины Масс старт

См. также 
 Кубок мира по конькобежному спорту 2021/2022

Примечания

Ссылки 
  Правила квалификации
  Результаты Кубка мира

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022